W Grupie D eliminacji do ME 2016 brały udział następujące zespoły:

Tabela

Wyniki 
Czas: CET

Miejsca po danych kolejkach

Strzelcy i asystujący Reprezentacji Polski w eliminacjach

Strzelcy

Asystujący

Linki zewnętrzne 
 2016 UEFA European Championship Standings - Grupa D na stronie UEFA 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016